Porsskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Porsskär (Brändö, Åland),  (1 km²)
 Porsskär, Hangö, Nyland, Raseborg,  (13 ha)

Se även
Korsskär
Porskärr